

Cinema 
 La città dei morti (The City of the Dead) – film del 1960 diretto da John Llewellyn Moxey
 City of the Dead - La morte viene dallo spazio (Last Rites) – film del 2006 diretto da Duane Stinnet

Letteratura 
 La città dei morti (City of the Dead) – romanzo di Anton Gill del 1993, n. 2489 de Il Giallo Mondadori
 La città dei morti (City of the Dead) – romanzo di S.D. Perry del 1999
 La città dei morti (City of the Dead) – romanzo di John Whitman del 1999 della serie Guerre stellari

Musica 
 The City of the Dead – lato B di Complete Control dei The Clash del 1977
 City of the Dead – traccia dell'album Hellofatester dei The Rasmus del 1998
 City of the Dead – traccia dell'album Khaos Legions degli Arch Enemy del 2011

Televisione 
 Hercules in Egitto (City of the Dead) – episodio della sesta stagione di Hercules